Purton est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Jared Purton (1976-2009), immunologue australien
Zac Purton (né en 1983), jockey australien

Toponyme

Purton, village du Wiltshire
Purton, village près de Berkeley dans le Gloucestershire
Purton, hameau de Lydney dans le Gloucestershire

Voir aussi

Puriton, village du Somerset
Pyrton, village du Oxfordshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme